Тургужан — деревня в Ужурском районе Красноярского края России. Входит в состав Прилужского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 55 км к югу от районного центра Ужур.

Около Тургужана находится река Чулым.

Население

Примечания

Ссылки 
 Тургужан на карте Wikimapia

Населённые пункты Ужурского района